Mang Zhou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mang Zhou (ö i Kina, lat 21,67, long 112,45), Guangdong, 
 Mang Zhou (ö i Kina, lat 22,66, long 114,65), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar